{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Rock Lee
|nombre_ja = ロック・リー,
|nombre_ja_latino = Rokku Rī
|sexo = Masculino
|fechanacimiento= 27 de noviembre
|sangre=A
|canon = 
|primeraaparicion = Manga Capítulo 36Anime Episodio 21
}}
{{Infobox animanga personaje naruto
|serie = Naruto
|nombre =
|otrosnombres =
|edad = 13/14
|altura = 158,5 cm/162,1 cm
|peso = 46,6 kg 47,5 kg
|ocupación = Shinobi
|aldea = Aldea Oculta de la Hoja
|pais = País del Fuego
|maestro = Might Guy
|equipo = Equipo Guy Might GuyNeji HyūgaRock LeeTenten
|tipoextra = 
|extra =
|relevancia = Secundario
|familia =
|seiyu = Yōichi Masukawa
|doblador =  Fernando Cabrera Carlos Díaz
}}
{{Infobox animanga personaje naruto
|serie =Naruto: Shippūden
|nombre = 
|otrosnombres = La bestia verde de la hoja, cejas pobladas, cejotas
|edad = 17
|altura = 172 cm
|peso = 54,7 kg
|ocupación = Shinobi
|aldea = Aldea Oculta de la Hoja
|pais = País del Fuego
|maestro = Might Guy 
|equipo = Equipo Guy Might GuyNeji HyūgaRock LeeTenten
|tipoextra = 
|extra =
|relevancia = 
|familia =
|seiyu =
}}

 es uno de los personajes de la serie de manga y anime Naruto.
Es un genin de Konoha que accede al examen de Chūnin con Neji Hyūga y Tenten, todos ellos discípulos de Might Guy. 

Rock Lee es un homenaje a Bruce Lee; no tiene Kekkei Genkai, ni puede luchar más que a base de Taijutsu. Su sueño es demostrar que puede ser un gran ninja dominando solamente el Taijutsu (técnicas de cuerpo a cuerpo). Superó su inicial inferioridad frente a los ninjas nativos a base de una gran voluntad. Es también muy formal, sensible, educado y respetuoso pero cuando toma sake (licor japonés) y se emborracha se convierte en un pendenciero maestro del , un estilo de Kung Fu.

Trasfondo 

Rock-Lee es un joven, decidido a dar todo de sí con tal de convertirse en un gran ninja y al igual que Naruto nunca darse por vencido. A pesar de no poder realizar ningún tipo de técnica ninja, solamente el Taijutsu ya que posee una incapacidad de nacimiento para moldear su propio chakra. Kakashi, durante el examen de Chunnin, llega a decir que solo con esfuerzo no se podrían abrir las 8 puertas, que Lee era un genio en Taijutsu.

Está enamorado de Sakura Haruno desde el primer momento de conocerla y considera a Naruto su rival en el amor (Pues el también está enamorado de Sakura), sin embargo esta lo rechaza, ya que Sakura solo esta interesada en su compañero Sasuke Uchiha, así como un gran amigo y rival a superar, sobre todo después de presenciar su combate contra Kiba en los exámenes Chūnin y darse cuenta de la enorme voluntad y determinación que el joven Uzumaki posee.  Una vez que se graduó de la academia, su maestro, Might Guy, le cambiaría su forma de ser para siempre. Este le hizo ver que era posible convertirse en un gran ninja solo utilizando el Taijutsu, a cambio de trabajo duro y mucho entrenamiento. Desde ese momento, Lee adoptó la apariencia de su maestro Might Guy, desde la vestimenta hasta el corte de cabello. Lee se convirtió en el gran admirador de Guy y se fijó como meta demostrar que con trabajo duro se puede llegar a ser un gran ninja.

Lee demuestra por primera vez su potencial en el examen Chūnin cuando se enfrenta a Sasuke (fuera de competencia), y logra dominarlo hasta que se presenta su maestro e interrumpe la pelea, y lo regaña por haber actuado tan desmesuradamente. A pesar de demostrar su poder, deja claro que su verdadero rival no es más que su compañero de equipo Neji Hyūga

Primera temporada

Examen Chūnin 
Su primera aparición fue en las inscripciones de los exámenes Chūnin se topa con el equipo 7, su intención era conocer a Sasuke Uchiha, pero al ver a Sakura se enamora de ella al instante. Después reta a Sasuke y consigue derrotarlo y humillarlo ante sus compañeros de equipo. Se decepciona de que Sakura lo haya rechazado y preferido a Sasuke (incrementando así su deseo de luchar contra el).
Durante la fase dos del examen de Chūnin en el Bosque de la Muerte, Lee ve en aprietos a Sakura, quien se está enfrentando a tres Genin de la Aldea Oculta entre el Sonido, y decide defenderla enfrentándose a estos. Durante el combate, utiliza una técnica prohibida que le enseñó su maestro, advirtiéndole que la use solamente para defender a una persona importante para él, en este caso Sakura. A pesar de su gran agilidad y fuerza es derrotado, esto hace que se avergüence y le promete a Sakura amor imperecedero y protección, lo que hace que ella le brinde su respeto, admiración y amistad incondicional.
Durante la preliminar del examen de Chūnin, este ataca a Temari infructuosamente, ya que ella se burla de Tenten después de que perdiese su combate, luego a Lee le toca enfrentarse a un enemigo por casi todos temido, Gaara, quien tenía la fama de nunca haber sido tocado por el enemigo. En este combate Lee demuestra todas sus capacidades, llevándolas al límite, esto se comienza a ver cuando Lee se deshace de dos "pequeñas" pesas en cada una de sus piernas que tenían un peso inmenso, tanto que causaron un agujero enorme en el campo de batalla al caer, lo que aumentó su ya gran velocidad a un nivel sorprendente. Esto le permite sobrepasar la barrera de arena que protegía a Gaara. Cuando Lee ve que a pesar de ello no logra tocar a Gaara (ya que Gaara usaba una armadura de Arena que cubría su cuerpo y se protegía), pasa a hacer una técnica prohibida, que consiste en abrir las 8 puertas internas, que le darían acceso a una velocidad descomunal, que le permitió destruir la protección de arena que cubría el cuerpo de Gaara, siendo el primero en golpear a Gaara, esto causa la furia de Gaara quien despierta una pequeña parte del poder de Shukaku y comienza a atacar a Lee con columnas de arena gigantescas, a pesar de esto Lee daña seriamente a Gaara al abrir la quinta puerta y lo remata con su técnica del Tornado de la hoja o Loto Escondido, la cual deja Gaara muy malherido, pero a pesar de esto, Gaara ya que una pequeña parte del poder de Shukaku se manifiesta y trata de tomar represalias contra Lee por su insolencia y debido a esto logra vencer a Lee el cual estaba muy desgastado no por los ataques de Gaara, sino porque abrir las puertas demandaba un increíble gasto de chakra, quedándose sin fuerzas para rematar a Gaara el cual desde el suelo hace dos pequeños ataúdes de arena en la pierna y el brazo izquierdo, rompiéndoselos y trata de matarlo, aunque es detenido por la intervención de su maestro, Guy. Esta pelea deja a Lee en un estado crítico, que pondría su vida en peligro, y desaparecerían sus aspiraciones de ser ninja por el resto de su vida.

Cuando llega la final y Lee se entera de la victoria de Naruto sobre Neji, siente gran admiración por este, y a la vez se siente decepcionado por no haber logrado entrar.

La llegada de la nueva Hokage Tsunade Senju, tras la muerte del Tercer Hokage Hiruzen Sarutobi, pusieron a Rock-Lee en una decisión muy difícil: correr el riesgo de una operación que le podría en el peor de los casos arriesgar su vida o no ser ninja por el resto de su vida. Guy le dice a Lee que se arriesgue en la operación si realmente quería ser ninja, que tenía una probabilidad de éxito es de un 50% y que si algo sale mal durante la operación moriría con él.

Sin embargo después de varias investigaciones en varios libros de ninjutsu médico, Tsunade llegó a la conclusión de aumentar las probabilidades de éxito de la operación de Lee de 50% a un 58% y la ejecuta satisfactoriamente devolviéndole a Lee las posibilidades de volver a ser un ninja.

Persecución a Sasuke 

Mientras Lee se recupera completamente de la operación, Tsunade encarga a un equipo liderado por Shikamaru Nara la misión de rescatar a Sasuke Uchiha; esto le devuelve las ganas de pelear. Sin esperar mucho, Lee sale a ayudar a sus compañeros y se topa con Naruto, quien se está enfrentando con Kimimaro. Tras esto, Lee le dice a Naruto Uzumaki que siga a Sasuke mientras él se encarga de Kimimaro. En una batalla pareja, Lee demuestra que se encuentra en casi óptimas condiciones y tan ágil como antes, sin embargo no puede utilizar su técnica Loto Escondido temporalmente por recomendación de Tsunade, ya que a pesar de estar en fase de recuperación no puede exceder su cuerpo a utilizar esa técnica hasta que se recupere al 100%, demuestra capacidades increíbles y usa el estilo de lucha del Suiken, que a pesar de estar borracho, le da mucha más fuerza y agilidad, e incluso logra golpear más veces a Kimimaro que el mismo Naruto en su forma de Kurama. A mitad de la batalla llega en su ayuda Gaara, ahora aliado de Konoha, y este también es derrotado al final por una enfermedad que culmina con la muerte de Kimimaro.

Segunda Temporada 

Dos años y medio después (tres según el manga); Lee participa en una misión de rescate del Kazekage de la arena (Gaara), la cual culmina en todo un éxito, sin embargo no lograron evitar que el Shukaku cayera en manos de Akatsuki. Se enfrenta con Kisame, miembro de Akatsuki, junto a Neji, Tenten y por supuesto a su maestro Guy, además de pelear con un especie de clon capaz de hacer los mismos ataques que él mismo y sin cansarse, pero descubriendo el punto débil de los clones y compartiendo ese "talon de Aquiles" con el resto, derrota al suyo, y todos los miembros de su equipo también lo hacen, siendo todo un éxito. En la saga actual, el equipo Guy acaba de terminar una misión y ven a unas aves huyendo de la dirección de donde esta la aldea, tienen un mal presentimiento y rápidamente se dirigen a la aldea, al llegar encuentran a Hinata herida se disponen a curarla con ayuda de Sakura esta también se encuentra mal herida, se dispone a ir a ayudar a Naruto junto con Guy pero son detenidos por Katsuyu quien les pidió que no enterfirieran en la pelea de Naruto con Pain.

Relleno 

Aparece en el primer relleno del anime cuando Sora, Chouji, Kiba y Naruto pelean uniéndoseles después para luchar contra los zombis y para ayudar a Naruto a pelear con Sora.
Aparece también en el segundo relleno entrenando con Tenten y Guy y siendo enviado junto con Tenten, Ino y Shizune a ayudar a los otros con el Biju de Tres colas.

Otras apariciones 
Lee también aparece en el relleno haciendo misiones con Naruto, Neji y Tenten y en la película 3 de Naruto, como el reemplazo de Sasuke Uchiha del equipo de Naruto y de nuevo en la película de Naruto Shippuden. También en la saga de relleno de Naruto Shippuden aparece cuando Sora y el Equipo Kakashi llegan a Konoha; también aparece en todos los videojuegos de Naruto (en alguno no solo de bonus). Ha sido personaje elegible en Naruto Clash of Ninja, Naruto Ultimate Ninja, Naruto Shippūden: Shinobi Retsuden, Naruto: Path of the Ninja,Naruto Ninja Council (en el primero no es elegible), Naruto: Uzumaki Chronicles 2 entre otros; también aparece en Battle Stadium D.O.N. y como personaje de bonus en Jump Super Stars.

Popularidad 
Rock Lee es uno de los personajes más populares de Naruto según varias encuestas realizadas, siempre estando en el Top 10 y en una ocasión en el Top 5; pero en la última no apareció en el Top 10, ésta hecha en el 2005. Hasta ahora no ha habido otra encuesta.

Misiones completas 
 Rango D: 25
 Rango C: 21
 Rango B: 5
 Rango A: 10
 Rango S: 1

Referencias 

Personajes de Naruto